Ел Каминанте има више значења:

 Ел Каминанте (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каминанте (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каминанте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику